Гиляро́вский — русская фамилия. Основой фамилии Гиляровский послужило церковное имя Гилярий, которое в переводе с латинского на русский язык означает «весёлый» (hilarius). Само латинское слово происходит от греческого слова ἱλαρός того же значения.

 
 Гиляровский, Владимир Алексеевич (1855—1935) — русский писатель, журналист, бытописатель Москвы
 Гиляровский, Ипполит Иванович (1865—1905) — капитан второго ранга Российского императорского флота, убитый во время восстания на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический»

 Гиляровская, Надежда Владимировна (1886—1966) — дочь писателя, историк театра.

Примечания

См. также 
 
 Гиларовский